Свети четиридесет мъченици може да се отнася за:

 Свети четиридесет мъченици Севастийски, четиридесет римски войници, загинали за християнската вяра, почитани от църквата като мъченици
 Свети четиридесет мъченици, български народен празник, известен и под името Младенци
 „Свети Четиридесет мъченици“, средновековна църква в град Велико Търново, България;
 „Свети Четиридесет мъченици“, възрожденска църква в град Сапарева баня, България;
 Врачешки манастир „Свети Четиридесет мъченици“, манастир в Ботевградско, България
 „Свети Четиридесет мъченици“, средновековна църква в град Охрид, Северна Македония;
 „Свети Четиридесет мъченици“ - средновековна църква в село Банско, Северна Македония
 Бански манастир „Свети Четиридесет мъченици“, манастир в село Банско, Северна Македония;
 „Свети Четиридесет мъченици“, възрожденска дървена църква в село Вранич, Сърбия.